Калитинцы () — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 144 человека. Почтовый индекс — 32022. Телефонный код — 3251. Занимает площадь 1,117 км². Код КОАТУУ — 6821286202.

Местный совет 
32022, Хмельницкая обл., Городокский р-н, с. Остапковцы

Примечания

Ссылки 
 Калитинцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

 

Населённые пункты Городокского района (Хмельницкая область)